Vincent Guo Xijin (1958), prélat catholique chinois.

Guo peut faire référence à différents sinogrammes :
  ;
  ;
 郭, un des noms de famille les plus communs en Chine.

GUO est un code qui peut désigner :
 .

Code IATA des aéroports